Il doppio del torneo di tennis Caversham International Tennis Tournament 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Colin Fleming e Ken Skupski che hanno battuto in finale Chris Guccione e Marcio Torres 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (quarti di finale)
 James Auckland /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

 Michael Kohlmann /  Todd Perry (quarti di finale)
 Fabio Colangelo /  Marco Crugnola (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caversham International Tennis Tournament 2008